Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Lammer che ha battuto in finale Rainer Eitzinger 6-2, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Frederico Gil (secondo turno)
 Daniel Köllerer (primo turno)
 Rui Machado (primo turno)
 Miguel-Angel Lopez Jaen (primo turno)

 Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Víctor Estrella (secondo turno)
 Santiago González (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2008